WPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paonia (Stati Uniti)